Epitheria —  таксон (подкогорта) плацентарных млекопитающих.

Кладограмма

Внутренняя классификация 
 Надотряд Афротерии
 Грандотряд Полукопытные
 Миротряд Tethytheria
 Отряд Сирены
 Отряд Хоботные
 Отряд Даманы
 Грандотряд Afroinsectiphilia
 Миротряд Afroinsectivora
 Отряд Прыгунчики
 Отряд Афросорициды
 Подотряд Tenrecomorpha
 Подотряд Златокротовые
 Отряд Трубкозубые
 Магнотряд Бореоэутерии
 Надотряд Euarchontoglires
 Грандотряд Euarchonta
 Отряд Тупайеобразные
 Миротряд Приматообразные
 Отряд Шерстокрылы
 Отряд Приматы
 Грандотряд Грызунообразные
 Отряд Зайцеобразные
 Отряд Грызуны
 Надотряд Laurasiatheria
 Отряд Насекомоядные
 Отряд Рукокрылые
 Отряд Панголины
 Отряд Хищные
 Грандотряд Копытные
 Отряд Китопарнокопытные
 Отряд Непарнокопытные

Галерея

Примечания 

Плацентарные